

Нью-Гемптон — місто, штат Айова
 Нью-Гемптон — місто, штат Міссурі
 Нью-Гемптон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Нью-Гемптон — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир